Jastrząb (gemeente)
 Jastrząb (powiat Szydłowiecki)
 Jastrząb (powiat Przysuski)
 Jastrząb (Silezië)

Zie ook:
 Tymieniec-Jastrząb